Romagne (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Romagne (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Romagne (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Romagne (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes